Farnach heißen folgende geographischen Objekte:
 Schloss Farnach, ein kleiner Edelsitz im Ortsteil Farnach von Riedering, Deutschland
 Naturschutzgebiet Farnachmoos in Alberschwende und Bildstein in Vorarlberg, Österreich

Gemeindeteile:
 Farnach (Riedering) im Chiemgau, Deutschland, ein Ortsteil von Riedering
 Farnach (Bildstein) in Vorarlberg, Österreich, ein Ortsteil von Bildstein